Corennys är ett släkte av skalbaggar. Corennys ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Corennys